zdrajca – osoba dopuszczająca się zdrady
 Zdrajca – karta tarota
 Zdrajca – włoski film z 2019